Jean-Paul Deschatelets (1912 - 1986) est un homme politique canadien qui a été président du Sénat du Canada.
Louise Deschatelets (1945 - ) est une actrice québécoise.
Sylvain Deschâtelets (1979 - ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
Noël Juchereau des Châtelets (août 1593 - peu avant le ) est un pionnier de la Nouvelle-France.
Homonymie de patronyme